Михаил Васильевич Радченко: Радченко, Михаил Васильевич (1917—2002) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Радченко, Михаил Васильевич (род. 1954) — советский и российский учёный.